Клиберн има више значења:
 Округ Клиберн (Алабама)
 Клиберн (Тексас)